Maria de Vasconcelos pode-se referir a:
 Maria de Vasconcelos (atriz) - atriz portuguesa que atuou como Anica em O Clube das Chaves
 Maria de Vasconcelos (psiquiatra) - licenciada em psiquiatria, tendo exercido várias profissões. Conhecida pela participação no O Homem que Mordeu o Cão, de Nuno Markl.
 Maria de Vasconcelos (gestora) - gestora portuguesa, especialista em comunicação e marketing, co-autora do livro "Gestão de Crise" publicado em finais de 2006.

Desambiguação